O Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas – ICET da Universidade Feevale, é formado pelos cursos de graduação, que se seguem:

Arquitetura e Urbanismo
Ciência da Computação
Design
Design de Moda e Tecnologia
Engenharia de Produção (Habilitação Calçados e Componentes)
Engenharia Industrial (Habilitação Mecânica)
Engenharia Industrial (Habilitação Química)
Engenharia Eletrônica
Licenciatura em Computação
Sistemas de Informação
Sistemas para Internet
Tecnologia em Construção de Edifícios

Atualmente, o ICET possui 57 laboratórios de tecnologia de diversas áreas do conhecimento, pertencentes às estruturas dos cursos de graduação do Instituto.

O Icet conta atualmente com quatro grupos voltados a ações de extensão:

 Grupo de Pesquisa em Computação Aplicada
 Grupo de Pesquisa em Informática na Educação
 Grupo de Pesquisa em Materiais
 Grupo de Pesquisa em Tecnologia e Gerenciamento Ambiental

Curso de Sistemas de Informação

O curso de Sistemas de Informação desenvolve conhecimento técnico para as empresas que utilizam a informática como atividade fim, de modo que sistematize e qualifique seus processos de construção de software e seus serviços de informática.

O curso é oferecido nas modalidades FISEM e Regular. A modalidade FISEM ocorre nas sextas-feiras e sábados e em períodos de intensivo. A modalidade regular ocorre no turno da noite.

Referências externas
 ICET Feevale

Feevale
Universidade Feevale
Ciência e tecnologia no Rio Grande do Sul